Помфолікс (лат. — Pompholyx)

 Вдкладення на стінках печей і димарів, що вміщують арсенову кислоту.
 За Георгіусом Агріколою — пил гірських порід, що вміщували арсен.
 Помфолікс (захворювання) — те ж саме, що й дисгідроз, різновид дерматиту.